Kristina – esonimo in svedese di Ristiina
 Kristina – variante di Cristina
4038 Kristina – asteroide della fascia principale
Cratere Kristina – cratere di Venere